Sarek může být:
 Sarek – fiktivní postava ze Star Treku
 Sarek (Star Trek: Nová generace) – epizoda seriálu Star Trek: Nová generace
 Sarek (román) – román od Ann Carol Crispinové
 Sarek (pohoří) – horský masiv, který je součástí Skandinávského pohoří
 Sarek (hudební skupina) – švédská folková kapela
 Národní park Sarek